Аккамбре () — французская фамилия. Известные носители:

 Аккамбре, Вильям (род. 1988) — французский гандболист.
 Аккамбре, Жак (род. 1950) — французский метатель молота, участник Олимпийских игр 1972 и 1976 годов, отец Вильяма Аккамбре.